Bourrin, signifiant âne ou cheval dans l'Ouest de la France, peut faire référence à :

Patronyme 
Bourrin est un patronyme français originaire de l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Toponyme 
 Le col du Bourrin, dans le massif du Pilat, en France ;
 L'école secondaire François-Bourrin, dans la ville de Québec, au Canada.

Cinéma 
 , film autrichien sorti en 2017.

Autres 
 Bourgeois-bourrin, sociostyle théorisé en 2016.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme